The Rebel peut faire référence à :

Cinéma 
 The Rebel, un film de Luis Trenker et Edwin H. Knopf, sorti en 1933 ;
 The Rebel (Call Me Genius), un film britannique de Robert Day sorti en 1961 ;
 The Rebel, un court métrage de et avec Matthew McConaughey tourné en 1998 ;
 , un film de  sorti en 2007.

Télévision 
 The Rebel, une série télévisée de 1959 ;
 The Rebel, une série télévisée britannique diffusée en 2016.

Voir aussi 
 Les Motos de la violence (The Rebel Rousers), un film réalisé par Martin B. Cohen, sorti en 1970.
 La Chair vivante, première partie (The Rebel Flesh)